…Something More than Nothing est un album de Taproot sorti en 1998.

Liste des titres 
 Lowlife
 Comeback
 Mirror's reflection
 Can't not
 Justice is blindfolded
 Sound control
 Scapegoat
 Negative rein4sment

Album musical sorti en 1998
Album de Taproot